Пресвитер:

 Пресвитер — древнейшее каноническое название второй степени христианского таинства священства.
 Пресвитер Иоанн — легендарный правитель могущественного христианского государства в Средней Азии.
 Пресвитер Теофил — живший в начале XII века монах-бенедиктинец.